Air Dingin (Sindang Kelingi)
Air Dingin (Simeulue Timur)
Air Dingin (Lembah Segar)
Air Dingin (Kaur Selatan)